Filiale du Groupe BPCE, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est garant de référence en France, solide et dynamique.
 CEGC sécurise les transactions commerciales entre entreprises et facilite les projets et les financements de tous les acteurs économiques : particuliers, entreprises, professionnels, acteurs de l'immobilier et de l'économie sociale.
 CEGC propose une offre complète et évolutive au service de ses clients et partenaires. Ses garanties couvrent différents domaines : cautions de crédits bancaires pour les particuliers, les professionnels, l'économie sociale et le logement social ; garanties contractuelles, réglementées ou fiscales pour les entreprises ; garanties financières pour les professionnels de l'immobilier : administrateurs de biens et agents immobiliers, property managers, promoteurs immobiliers, constructeurs de maisons individuelles.
 CEGC accompagne ses partenaires Caisse d'Epargne, Banques Populaires et l'ensemble des établissements du Groupe BPCE en cautionnant les crédits immobiliers aux particuliers et en offrant aux entreprises des services performants de gestion dématérialisée de leurs garanties.
 Son site www.cautiondemarche.com, à disposition des entreprises du bâtiment, du second œuvre et de l'industrie permet de gérer les cautions de marché en ligne. Cet outil a été amélioré en 2019 et répond aux meilleurs standards du marché.

Histoire 
 1971 : création d'une société de caution mutuelle, lACMCEF, qui deviendra en 1975 une société financière, la SOGECCEF. 
 1991 : création par la SOGECCEF d'une filiale compagnie d'assurance : la SACCEF (Société d’Assurance des Crédits des Caisses d'Epargne de France). 
 1998 : prise de participation dans la CEGI, Compagnie Européenne de Garanties Immobilières (70 % puis 100 % en ). 
 2002 : prise de participation de 40 % dans SOCAMAB ASSURANCES, émanant de la Société de Caution Mutuelle des Administrateurs de Biens créée en 1967, portée à 60 % en 2005 et à 100 % le . SOGECCEF change de nom et devient Eulia Caution qui détient trois sociétés d'assurances spécialisées : SACCEF, CEGI et SOCAMAB. 
 2005 : Eulia Caution change de mode de gouvernance, devient une société à Directoire et Conseil de Surveillance et prend le nom de GCE Garanties. 
 2006 : GCE Garanties est intégré le  à Natixis et, par une assemblée générale extraordinaire du , prend le nom de Natixis Garanties. 
 2008 : en novembre, fusion des trois entités juridiques CEGI, SACCEF et SOCAMAB'' puis création de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions . Saccef, Cegi et Socamab deviennent des marques commerciales.
 2013 : le , la filiale de courtage de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, CEGC Conseil''', est créée.
 2013 : pour conforter son appartenance à Natixis et son lien avec les réseaux du Groupe BPCE, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est dotée d'un nouveau logo arborant le violet Natixis.
 2015 : déménagement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dans de nouveaux locaux situés au 16 rue Hoche, Tour Kupka B à La Défense. Plus spacieux, ces nouveaux locaux sont conçus pour accompagner le développement de l'entreprise et sa transformation digitale. 
 2016 : reprise du portefeuille de clients de Cautialis SA. Ce protocole d'accord permet à CEGC de renforcer son offre, notamment sur le réseau spécifique de la construction de logements à vocation sociale.
 2017 : homologation par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) du modèle interne de CEGC. CEGC est la première entreprise de son périmètre à couvrir son ratio de solvabilité, témoignant ainsi de sa solidité financière vis-à-vis des assurés et des banques bénéficiaires des cautions.
 2019 : à compter du , CEGC est rattachée à BPCE SA, qui devient son actionnaire direct, en substitution de Natixis.

Activité 
La finalité du cautionnement est de protéger les consommateurs, de sécuriser les transactions ou de soutenir  le financement de projets des divers acteurs économiques. Principale compagnie d'assurance caution en France, avec un encours brut cautionné de 225 milliards d'euros à fin , la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a cautionné plus de 280 000 prêts de crédits immobiliers aux particuliers et a délivré plus de 168 000 garanties aux entreprises. 
Son développement est fondé sur la qualité du service et l'animation des réseaux bancaires, la pertinence de l'offre et une structure financière solide. 
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions accélère sa transformation digitale au service de ses clients et propose des outils de haute technologie pour gérer et délivrer les actes de cautions et de garanties.

Produits  
Plate-forme du Groupe BPCE, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est un intervenant majeur dans le domaine des garanties financières et des cautions :

 les cautions de crédits bancaires confortent le financement de projets d'acteurs économiques,
 les garanties financières accompagnent les entreprises dans leur développement, 
 les garanties financières des professions de l'immobilier protègent les consommateurs ou sécurisent les opérations généralement dans le cadre de réglementations spécifiques à certaines professions.

Les produits et services de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sont distribués via les réseaux bancaires du Groupe BPCE ou en direct. Ses engagements ont une portée à court, moyen ou long terme.

Clientèle particuliers & professionnels
CEGC collabore étroitement avec les établissements du Groupe BPCE et facilite les projets et les financements de leurs clientèles en se portant caution solidaire :
 des prêts immobiliers
des prêts aux syndicats de copropriétaires
des prêts à la consommation
des prêts d'investissement

Clientèle professions de l'immobilier
CEGC propose à ses clientèles Administrateurs de biens, Agents immobiliers, Constructeurs de maisons individuelles, Promoteurs immobiliers :
des garanties financières
 des assurances complémentaires et plus particulièrement :
pour les Administrateurs de Biens, Agents Immobiliers, Property Managers :
des garanties financières ADB-AI, property et asset managers, investisseurs institutionnels, foncières etc.
une assurance responsabilité civile professionnelle et protection juridique
une assurance dommages-ouvrage et responsabilité civile décennale
pour les Constructeurs de Maisons Individuelles :
des garanties de livraisons à prix et délais convenus au profit des maîtres d'ouvrage
des garanties de remboursement d'acompte aux maîtres d'ouvrage
une assurance construction
pour les Promoteurs Immobiliers :
des garanties financières d'achèvement (GFA) : dans le cadre de Ventes en l'Etat Futur d'Achèvement, des voiries et réseaux divers, dans le cadre de ventes d'immeubles à rénover
des garanties financières d'exécution des contrats de promotion immobilière
des garanties de paiement des entrepreneurs
des cautions d'indemnité d'immobilisation

Clientèle entreprises
En partenariat avec les établissements du Groupe BPCE, CEGC sécurise les transactions entre entreprises en proposant :
des cautions de marchés
 des cautions accises
 des cautions douanes
 des cautions agroalimentaires
 des garanties financières

Gouvernance d'entreprise 
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, régie par le Code des Assurances, est une société anonyme à conseil d'administration, filiale de BPCE SA. 
 Présidente du conseil d'administration, Directrice générale Solutions et Expertises financières BPCE : Catherine Halberstadt
 Directrice générale : Anne Sallé-Mongauze
 Directeur général adjoint : Mohamed Aoulad-Hadj
 Directrice clients : Emmanuelle Renon
 Directrice marketing et partenariats : Valérie Dumont
 Directrice parcours et solutions : Karine Audoux
Directrice ressources humaines et communication interne : Yolaine Fadda
 Directrice secrétariat général : Pascale Leblanc
 Directrice gestion des sinistres & recouvrement : Agnès Gervois
 Directrice finances & actuariat, et directrice data management : Aurélie Nicot
 Directrice risques : Dorra Kallel
 Directeur des systèmes d'information : Alain Viret

Voir aussi

Références

Liens externes 
 Site officiel

Compagnie d'assurances ayant son siège en France
BPCE